Луи-Эдуар-Франсуа-Дезире Пье (; 26 сентября 1815, Понгуен, королевство Франция — 17 мая 1880, Ангулем, Франция) — французский кардинал. Епископ Пуатье с 23 сентября 1849 по 17 мая 1880. Кардинал-священник с 12 мая 1879, с титулом церкви Санта-Мария-делла-Виттория с 22 сентября 1879.

Ссылки 
 Информация

Примечания 

Кардиналы Франции
Кардиналы Льва XIII
Епископы Пуатье